Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 41-es, továbbá -es, , 41E, 41É, 41Y jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok:

 41-es busz (Budapest)megszűnt
 41É busz (Budapest)megszűnt
 41Y busz (Budapest)megszűnt
 -es busz (Budapest)megszűnt
  busz (Budapest)megszűnt

 41-es busz (Debrecen)
 41Y busz (Debrecen)

 41-es busz (Győr)

 41-es busz (Kaposvár)

 41E busz (Nagykanizsa)

 41-es busz (Pécs)
 41E busz (Pécs)
 41Y busz (Pécs)

 41-es busz (Szeged)megszűnt
 
 41-es busz (Székesfehérvár)

 41-es busz (Szolnok)

 41-es busz (Tatabánya)megszűnt

 41-es busz (Zalaegerszeg)